Ринальдо — опера Георга Фридриха Генделя.
 Ринальдо (Хроники Амбера) — персонаж «Хроник Амбера».
 Ринальдо I д’Эсте — маркиз д’Эсте.
 Ринальдо II д’Эсте — маркиз д’Эсте.

См. также 
 Ринальд